Aceasta este o listă de publicații din județul Iași:
 Buna Dimineata Iasi, https://www.bunadimineataiasi.ro  Jurnalul Iesean, http://www.jri.ro 
 24 Ore, http://www.24-ore.ro
 7 Est, http://www.7est.ro
 Buna ziua Iași, http://www.bzi.ro
 Evenimentul de Iași
Financiarul.ro, https://financiarul.ro
 Gazeta Satelor, http://www.gazetasatelor.com
 Iași Câștigă, http://www.iasicastiga.ro 
 Iași Invest, http://www.iasiinvest.ro 
 Ieșeanul
 News Iași, http://www.newsiasi.ro
 Opinia Studențească
 Stirile Moldovei
 Ziarul de Iași
 Ziarul Satului http://www.ziarulsatului.ro

 Reviste de cultură
 Convorbiri literare
 Suplimentul de cultură
 Timpul
 Însemnări Ieșene, revistă interbelică, reînființată în 2004 
 Cronica 

 Publicații online
 http://www.iasulmonden.ro 
 http://www.agendadeiasi.ro
 http://www.revistacitylife.ro 
 http://www.topiasi.ro

 Ziare din Pașcani
 Informatia de Pascani, http://www.informatiadepascani.ro 
 News Pașcani, http://www.newspascani.com
 Orizontul, http://www.ziarulorizont.ro

 Televiziuni
 Tele M Iași, http://www.telem.ro

Publicații defuncte din Iași 
 Constituționalul
 Jurnalul de Est
 Arhiva, existentă la 1900
 Curierul de Iași, ziar exsistent la 1876
 Însemnări ieșene, publicație democratică apărută la Iași între 1 ianuarie 1936 și 1 octombrie 1940
 Jurnalul literar, revistă înființată de George Călinescu în 1939
 Viața Românească, revistă literară apărută la iași în 1906, mutată la București în 1930
 Propășirea, revistă săptămânală de cultură, apărută la Iași între 9 ianuarie și 29 octombrie 1844,
 Voința, ziar existent în 1941
 Opinia, gazetă existentă în 1907 
 Sara (ziar), gazetă existentă în 1896 
 Gazeta de Moldavia, existentă la 1855

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note

Legături externe 

Cultura în Iași
 Climate culturale , 24 mai 2013, Grigore Ilisei, Ziarul Lumina

Iași
Publicații